Zemanka může být:
 Zemanka (povídka) - povídka Aloise Jiráska
 Zemanka (ulice) - ulice v Praze 4-Braníku
 Zemanka (usedlost) - usedlost v Praze 4-Braníku
 Zemanka (vrch) - Vsetínské vrchy (724 m)

Související články 
 Zeman